Glasbär är även ett trivialnamn för stenbär (Rubus saxatilis).

Glasbär eller västkinesisk glaspärlebuske (Callicarpa bodinieri var. giraldii) är en upprättväxande buske av 1,2 till 1,8 meters höjd. Den har violetta blommor och violetta frukter. Växten tillhör familjen kransblommiga växter.

Busken trivs bäst i svagt sur jord och skyddat läge.

Buskar
Callicarpa (Lamiaceae)
Kransblommiga växter
Gl Växtindex